Австронези́йские языки́ — семья языков, распространённых на Тайване, в Юго-Восточной Азии (Индонезия, Филиппины, Малайзия, Бруней, Восточный Тимор), Океании и на Мадагаскаре. Одна из крупнейших семей как по числу языков (свыше 1000), так и по числу говорящих — свыше 300 миллионов человек (начало XXI века, оценка).

Большинство языков австронезийской семьи являются агглютинативными с относительно большим количеством морфем.

Классификация 

Родство австронезийских языков было очевидно ещё путешественникам XVIII века, собиравшим краткие словарики во вновь открытых землях; ср., например, такие соответствия между малайским, малагасийским (о. Мадагаскар) и рапануйским (остров Пасхи) языками:
 mata — maso — mata «глаз»,
 langit — lanitra — rangi «небо»,
 hati — aty — ate «печень»,
 mati — maty — mate «умирать».

В 1706 году голландский учёный Адриан Реланд впервые обнаружил сходство языков, на которых говорят на Малайском архипелаге и в Тихом океане. Он же в 1708 году заметил сходство географически отдалённого малагасийского с малайскими и полинезийскими языками. Сравнительно-историческое исследование австронезийских языков было начато Вильгельмом фон Гумбольдтом в 1830-х гг. Основы современной реконструкции праавстронезийского языка заложены в работах Отто Демпвольфа (1-я треть XX в.), но многие детали истории и классификации австронезийских языков оставались неясными. Новый этап изучения австронезийских языков начался с 1950-х гг. (работы И. Дайена, О. Даля, Р. Бласта и др.). По современным представлениям распад праавстронезийского языка начался на рубеже V—IV тыс. до н. э. (но возможно и ранее), последующие миграции и сопутствующие им языковые контакты, особенно с субстратными языками Юго-Восточной Азии и Новой Гвинеи, значительно усложнили исконную картину взаимоотношения языков.

Сам термин «австронезийские языки» был придуман Вильгельмом Шмидтом. Слово происходит от немецкого austronesisch, который происходит от латинского auster («южный ветер») и греческого νῆσος («остров»).

Общепризнано, что австронезийские языки Тайваня противопоставлены остальным, так называемым малайско-полинезийским языкам. Однако точное взаимоотношение между ними остаётся предметом дискуссий. Существуют три основных точки зрения, представленных в таблице:

Тайваньские языки 

Делятся на несколько ветвей, точное число и состав которых различается у разных исследователей. Надёжно выделяются 12 ветвей: атаяльская, севернотайваньская, северозападнотайваньская, западноравнинная, тхаойская, цоуская, югозападнотайваньская, рукайская, бунунская, пуюмская, паиванская, амисская. Некоторые из них, возможно, образуют более крупные объединения, однако единства мнений среди учёных относительно таких объединений не наблюдается.

Малайско-полинезийские языки 

В течение длительного времени применялось географическое деление австронезийских языков на индонезийскую группу (в Юго-Восточной Азии и на Мадагаскаре) и три группы, названные по крупным регионам Океании: меланезийскую, микронезийскую, полинезийскую.

С начала XXI века предлагаются и чисто лингвистические классификации малайско-полинезийских языков. Например, по гипотезе Э. Цобеля (2002) они распались на праязык филиппинских, северно-сулавесийских, северно-восточных и внутренних языков Калимантана и на ядерный малайско-полинезийский язык, распавшийся на западно-индонезийскую (включающую палау и чаморро) и центрально-восточно-малайско-полинезийскую ветви. Согласно близкой и наиболее популярной сейчас классификации Wouk & Ross (2000), языки Калимантана (кроме языков ибан), Филиппин и северного Сулавеси образуют отдельную надветвь, остальные западно-малайско-полинезийские языки (Суматры, Явы, Сулавеси, чаморро и палау) объединяются вместе с центрально-восточными языками в ядерную малайско-полинезийскую надветвь.

Западный ареал 
Западными малайско-полинезийскими языками (свыше 500 языков) называются языки, не входящие в центрально-восточно-малайско-полинезийскую надветвь. Обычно они не считаются генетически единой группой. Однако по данным лексикостатистики (Пейрос 2005) западные малайско-полинезийские языки являются генетическим единством и делятся на пять зон:
 калимантанская зона включает 11 ветвей языков Калимантана и малагасийский язык;
 филиппино-северно-сулавесийская зона делится на
 филиппинскую подзону, объединяющую 13 ветвей языков Филиппин, в том числе тагальский, себуанский и илокано;
 сангир-минихасская ветвь — север Сулавеси;
 монгондоу-горонтальская ветвь — север Сулавеси;
 собственно сулавесийская зона включает 8 ветвей языков остальной части Сулавеси, в том числе бугийский и макасарский;
 западнозондская (суматранско-яванская) зона объединяет 10 ветвей языков Суматры, Явы, Малакки, части Калимантана, Малых Зондских островов и Индокитая, в том числе яванский, малайский, балийский и чамские языки;
 зона палау-чаморро включает два языка, видимо, не близкородственные между собой.

Центрально-восточно-малайско-полинезийская надветвь 

Классификация языков к востоку и югу от Сулавеси более определённа.

Языки восточной половины Малых Зондских и большей части Молуккских островов относятся к центрально-малайско-полинезийской зоне (включая аруанскую, бабарскую, бима-сумбанскую, бомберайскую, центрально-молуккскую, южномолуккскую, теор-курскую, тиморскую (в том числе язык тетум) и другие ветви — всего свыше 150 языков).

Языки северных Молуккских островов, побережья Новой Гвинеи и всей Океании составляют восточно-малайско-полинезийскую зону, включающую
 южнохальмахерско-западноновогвинейскую подзону (7 и 34 языка: були, биакский и пр.),
 океанийские языки (около 450 языков в прибрежной части востока Новой Гвинеи и в Океании). Среди последних выделяются восточноокеанийские; в числе которых отдельные подгруппы составляют микронезийские и полинезийские языки.

Такая классификация хорошо соответствует логике миграционных процессов: по мере расселения с исторической прародины часть народов оседала на вновь освоенных землях, затем кто-то отправлялся далее на восток, и такая ситуация многократно повторялась.

Полный состав

Малайско-полинезийские языки

Филиппинская надветвь 
Сулу-филиппинская ветвь

 Филиппинский язык
 Тагальский язык
 Себуанский язык
 Илоканский язык
 Кинарайский язык
 Хилигайнонский язык
 Бикольский язык
 Центральный бикольский язык
 Панданский бикольский язык
 Капампанганский язык
 Варайский язык
 язык Арта
 Ботоланский язык
 язык Тина
 Болинао
 Абенлен
 Каламский тагбанва
 Палаванский язык
 Батакский язык
 Ангкола
 язык Тоба
 Тагбанва
 Мандайя
 Бисайский язык
 Матигсалугский язык
 Магинданао

Типологическая характеристика 
Структурно-типологическое разнообразие австронезийских языков весьма значительно. В целом для них характерны сравнительно простые фонологические системы. В консонантизме обычно выделяются 3-5 локальных рядов смычных (губные, передне- и заднеязычные, в языках Западной Индонезии и Новой Каледонии также палатальные или альвеопалатальные, а во многих океанийских языках — 1-2 ряда лабиовелярных). В этих рядах противопоставляются глухие взрывные, звонкие взрывные и носовые. Кроме того, обычно имеются плавные r и l, полугласные w и y, фрикативные s и h, гортанная смычка. Для вокализма характерно наличие 5-6 фонем; в ряде языков фонологичны долгота и назализация. В части австронезийских языков имеется фонологическое ударение; тоновые противопоставления редки.

Австронезийские языки в основном полисиллабические; корневые морфемы чаще всего двусложные, морфемный стык не обязательно совпадает со слоговой границей. Слово или материально совпадает с корневой морфемой, или состоит из корневой морфемы и аффиксов. Степень сложности аффиксации колеблется в широких пределах. Строение многоморфемного слова обычно прозрачно, удельный вес фузионных стыков невелик. Варьирование звуковой оболочки морфем, как правило, ограничено.

Категория числа существительных выражается аналитически или редупликацией, реляционных форм, исключая формы с посессивными суффиксами, как правило, не имеется. Обычно противопоставление нарицательных и личных имён (в частности, при помощи особых артиклей). Во многих австронезийских языках Индокитая, Суматры, южного и центрального Сулавеси, восточной Индонезии, Микронезии имеются классификаторы.

Прилагательное исторически, видимо, чётко противопоставлялось другим частям речи, что и сейчас характерно для многих языков западной части ареала, но в современных языках (в частности, в большинстве океанийских) оно формально близко глаголу.

В морфологии глагола обнаруживается значительное разнообразие: от сложных систем синтетических форм, выражающих залог, отношение к объекту действия, модально-видо-временны́е значения (например, в филиппинских языках), до почти полного отсутствия синтетической морфологии (в чамском и полинезийских языках). Во многих австронезийских языках Океании и Индонезии глагол имеет местоименные показатели субъекта (в препозиции) и объекта (в постпозиции), которыми дублируются существительные и самостоятельные местоимения. Повсеместно характерно противопоставление инклюзива и эксклюзива. В большинстве австронезийских языков имеется несколько функционально различающихся серий клитических и/или аффиксальных местоименных морфем.

Синтаксис австронезийских языков характеризуется преобладанием аналитических средств выражения синтаксических связей. В большинстве австронезийских языков порядок слов «подлежащее + сказуемое + (прямое) дополнение», но более древним является порядок «сказуемое + подлежащее + (прямое) дополнение» (сохранился в языках Филиппин, Сулавеси, части Калимантана, в малагасийском, полинезийских и др.). Для австронезийских языков в целом характерна постпозиция определения.

Широко распространённые словообразовательные средства австронезийских языков — аффиксы (преобладают префиксы), редупликация, а также словосложение. Разграничение словоизменения и словообразования нередко затруднено.

Письменности 
Для ряда западно-австронезийских языков (чамского, малайского, яванского, тагальского, бугийского, макасарского и др.) в I — начале II тысячелетия н. э. были созданы оригинальные системы письма на южноиндийской основе (лонтара, байбайин, яванское письмо и др.), позднее в исламском ареале применялся арабский алфавит. Сейчас эти системы почти повсеместно вытеснены или почти вытеснены письменностями на латинской основе. Для восточно-австронезийских языков письменности (на латинской основе) разработаны в XIX—XX вв.

История изучения 
Сравнительно-историческое исследование австронезийских языков было начато В. фон Гумбольдтом в 1830-х гг. Основы современной реконструкции праавстронезийского языка заложены в работах О. Демпвольфа (1930-е гг.). Новый этап изучения австронезийских языков начался с 1950-х гг. (работы И. Дайена, О. Даля, Р. Бласта, К. А. Аделара и др.). Проводятся международные конференции по австронезийским языкам (Гонолулу, 1974, Канберра, 1978, Денпасар (Индонезия), 1981, Сува, 1984, Окленд, 1988, Гонолулу, 1991, Лейден, 1994, Тайбэй, 1997, Канберра, 2002, Пуэрто-Принсеса (Филиппины), 2006). Большой вклад в изучение австронезийских языков в России внесли Юло Сирк и А. К. Оглоблин.

Примечания

Литература 
 Сирк Ю. Х. Австронезийские языки: введение в сравнительно-историческое изучение / Ю. Х. Сирк ; Ин-т востоковедения РАН. М. : Вост. лит., 2008. 480 с.
 Сирк Ю. Х. Австронезийские языки // Сравнительно-историч. изучение языков разных семей. Задачи и перспективы. М., 1982
 Adelaar, Carl Alexander. Comparative Austronesian Dictionary (5 vols), 1994, Berlin: Mouton — de Gruyter.
 Blust R. Austronesian root theory. Amsterdam, Phil., 1988
 Currents in Pacific linguistics: papers on Austronesian languages and ethnolinguistics in honour of George W. Grace. Canberra, 1991
 Dahl O.C. Proto-Austronesian. 2nd ed. Lund, London, 1977
 Dempwolff O. Vergleichende Lautlehre des austronesischen Wortschatzes. Bd 1-3. B., 1934—1938
 Dyen I. A lexicostatistical classification of the Austronesian languages // IJAL, 1965, Memoir 19
 Dyen I. The Austronesian languages and Proto-Austronesian // CTL. 1971. V. 8
 Humboldt W. Über die Kawi-Sprache auf der Insel Java. Bd 1-3. B., 1836—1839
 Issues in Austronesian morphology. Canberra, 2001
 Lynch, John, Malcolm Ross & Terry Crowley. The Oceanic languages. Richmond, Surrey: Curzon Press, 2002.
 Peiros I. Austronesian: What linguists know and what they believe they know. Geneva, June 10-13.: Paper presented at the workshop on Human migrations in continental East Asia and Taiwan. 2004
 Reconstruction, classification, description. Festschrift in honour of Isidore Dyen. Hamburg, 1996
 The Austronesian: historical and comparative perspectives. Canberra, 1995
 The history and typology of western Austronesian voice systems. Canberra, 2002.
 Wouk F., Ross M. (eds.) The history and typology of western Austronesian voice systems. Australian National University, 2002.
 Словари: Comparative Austronesian dictionary / Ed. D.T. Tryon. V. 1. B.; N.Y., 1995.

Австронезийские языки
Языки Евразии